Le tournoi de Nottingham 2007 s'est déroulé du  au  sur gazon en extérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Ivo Karlović remporte le tournoi en simple en battant Arnaud Clément en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Eric Butorac et Jamie Murray s'imposent en finale face à Josh Goodall et Ross Hutchins. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Nottingham
Tennis en Angleterre en 2007
ATP 2007
Tennis en juin 2007